Николай Михайлович Севрюков (26 апреля 1909, деревня Бортники — 15 января 1943, посёлок Донской) — Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 26 апреля 1909 года в деревне Бортники (ныне — в Тарусском районе Калужской области), в семье служащего.

Окончил Московский институт агрохимии и почвоведения. С 1932 года по распределению работал в совхозах Абхазии, Ростовской и Ферганской областях. В 1939 году приехал к матери в Серпухов. Работал агрономом, затем управляющим отделения «Приокские луга» в совхозе «Большевик» Серпуховского района.

23 июня 1941 года призван Серпуховским РВК в армию, с октября того же года — на фронте.

15 января 1943 года командир отделения 130-го гвардейского стрелкового полка (44-я гвардейская стрелковая дивизия, 1-я гвардейская армия, Юго-Западный фронт) гвардии сержант Н. Севрюков в составе группы из 13 человек участвовал в захвате 3 домов на окраине железнодорожного . В течение дня бойцы мужественно отражали атаки гитлеровцев. Оказавшись в окружении советские воины сражались до последнего патрона. Все погибли. В горящем доме, не отходя от пулемётов, погиб и командир отделения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 31 марта 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Звание Героев Советского Союза было присвоено и 12 его соратникам. Герои похоронены в  на железнодорожной станции .

В 2013 году присвоено звание «Почётный гражданин Тарусского района» посмертно.

Память 
 Обелиск над могилой тринадцати Героев.
 Музей 13 Героев Советского Союза.

 В городе Тарусе установлена мемориальная доска памяти Севрюкова и ещё четверых Героев Советского Союза
 В Центральном музее Вооружённых Сил в Москве есть стенд «Тринадцать Героев Красновки».
 Именем Н. М. Севрюкова названа улица в Серпухове.
 В посёлке Мирный (Серпуховский район) установлен бюст Героя.
 В деревне Бортники Тарусского района Калужской области установлен памятный знак.

См. также 
 Список Героев Советского Союза Ростовской области

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Севрюков Николай Михайлович // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 — .
 Открытие памятника Н. М. Севрюкову.
 Сегодня вернулся…
 Подвиг 13 героев Красновки.
 Описание боя.
 Великая Отечественная война на моей малой Родине.

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Почётные граждане Тарусского района